To je seznam aktivnih in nekdanjih moštev Svetovnega prvenstva Formule 1 do vključno .

Aktivna moštva - konstruktorji

Nekdanji konstruktorji 

Opombe:
a Uradno Footwork od 1991 do 1996.
b Pred tem Tyrrell; kasneje Honda Racing F1.
c Kasneje Andrea Moda.
d Vsebuje nastope moštev Politoys (), Iso Marlboro (-) in Wolf-Williams (). Pred 1972 je FWRC dirkal s kupljenimi dirkalniki. Kasneje Wolf.
e Pred tem Stewart Grand Prix. Kasneje Red Bull Racing.
f Kasneje Midland F1 Racing.
g Ne vsebuje nastopov moštva Kurtis na dirki Indianapolis 500 (1950-1960).
i Pred tem March Engineering.
i Kasneje Prost Grand Prix.
j Vsebuje nastope moštev Larrousse () in Mastercard Lola ().
k Kasneje Leyton House Racing, v zadnji sezoni ponovno March.
l Pred tem Jordan Grand Prix; Kasneje Spyker F1.
m Kasneje Scuderia Toro Rosso.
n Pred tem Onyx Grand Prix.
p Kasneje Fondmetal.
q Pred tem Ligier.
s Pred tem Midland F1 Racing; Kasneje Force India.
t Kasneje Jaguar Racing.
u Kasneje Benetton Formula.
v Kasneje British American Racing.
w Pred tem Frank Williams Racing Cars.

Le Indianapolis 500 
Naslednji ameriški konstruktorji so sodelovali le na dirkah Indianapolis 500, med sezonama  in  del prvenstva Formule 1.
 Adams
 Bromme
 Christensen
 Deidt
 Del Roy
 Dunn
 Elder
 Epperly
 Ewing
 Hall
 Kuzma
 Langley
 Lesovsky
 Marchese
 Meskowski
 Moore
 Nichels
 Olson
 Pankratz
 Pawl
 Phillips
 Rae
 Schroeder
 Sherman
 Snowberger
 Stevens
 Sutton
 Trevis
 Turner
 Watson
 Wetteroth

Privatne ekipe 
Naslednje ekipe niso nikoli proizvajale lastne šasije za dirkalnik in tako uradno ne spadajo pod konstruktorske ekipe v Formuli 1.
 British F1 Racing
 BS Fabrications
 Camoradi International
 DW Racing Enterprises
 Ecurie Belge
 Ecurie Bleue
 Ecurie Bonnier
 Ecurie Ecosse
 Ecurie Espadon
 Ecurie Leutitia
 Ecurie Maarsbergen
 Ecurie Rosier
 Enrico Platé
 FR Gerard Cars
 Goldie-Hexagon Racing
 John Willment Automobiles
 Mecom Racing Team
 North American Racing Team
 Otelle Nucci
 Reg Parnell Racing
 Rob Walker Racing Team
 Scuderia Achille Varzi
 Scuderia Ambrosiana
 Scuderia Centro Sud
 Scuderia Filipinetti
 Scuderia Italia
 Scuderia Milano
 Scuderia Sant'Ambroeus
 Silvio Moser
 T.A.S.O. Mathieson
 Team Gunston

Opombe 

Moštva Formule 1